Taquaruçu - gênero de plantas
 Rio Taquaruçu - rio brasileiro

Localidades no Brasil 
 Taquarussu
 Taquarussu (Mogi das Cruzes)
 Taquaruçu (Palmas)
Ou ainda:
 Taquaraçu de Minas

Desambiguação